Ирбин (), также Арбил () — город на юго-западе Сирии, расположенный в Восточной Гуте на территории мухафазы Дамаск.

Географическое положение 
Город находится в западной части мухафазы, в долине реки Барада, на высоте 670 метров над уровнем моря.
Ирбин расположен на расстоянии приблизительно 5 километров к северо-востоку от Дамаска, административного центра провинции и столицы страны. Ближайший аэропорт расположен в городе Дамаск.

Демография 
По оценочным данным на 2003 год население составляло 41 524 человека.
Динамика численности населения города по годам:

Примечания

Ссылки 
 Арбил на топографической карте Генштаба 

Города мухафазы Дамаск